Malè ima više značenja:
 Malè, Como
 Malè, Trento